Ornamento

Pessoas 
Irmãos Adorno - genoveses de origem fidalga que figuram entre os primeiros povoadores do Brasil Colônia
Theodor W. Adorno - filósofo, sociólogo, musicólogo e compositor alemão, um dos expoentes da Escola de Frankfurt
Vicente Adorno - jornalista brasileiro

Desambiguação